Ено́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний захід від Діжона, 21 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 414,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Енон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна